Giovanni Scarantino – ex sollevatore italiano
 Mirco Scarantino – sollevatore italiano
 Vincenzo Scarantino – criminale italiano